Ukonkallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ukonkallio (ö i Kajanaland), 
 Ukonkallio (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar